Ibicuy o Ibicuí o Ybicuy o Ybycuí -estas grafías se alternan- topónimo de origen guaraní cuyo significado es tierra molida o arena suelta, puede referirse a:

 Puerto Ibicuy (Entre Ríos), pequeña ciudad de la provincia de Entre Ríos, Argentina.
 Riacho Ibicuy un brazo del Delta del Paraná en la provincia de Buenos Aires, Argentina. 
 Río Ibicuy o Ibicuí, un río en el estado de Río Grande del Sur, Brasil, hasta ca. 1864 fue reclamado como límite noroeste por Uruguay.
 Ybicuy o Ybycu'i una localidad del Paraguay.
 Colonia Ybicuy otra pequeña localidad paraguaya.